Der Begriff Hobelkäse steht in der Schweiz für:

Berner Hobelkäse
Walliser Raclette Hobelkäse